Fußball-Bundesliga 1999/2000  vanns av Bayern München före Bayer Leverkusen och Hamburger SV. Det var den 37:e säsongen av Fußball-Bundesliga och spelades 13 augusti 1999–20 maj 2000. 

Bayer Leverkusen ledde inför slutomgången tabellen med 3 poäng före regerande mästarna Bayern München. Men efter en överraskande förlust borta mot SpVgg Unterhaching med 2–0 samtidigt som Bayern hemmabesegrade Werder Bremen med 3–1 gick titeln åter till München.

Tabell

Referenser

Noter

Källor 

1999 i Tyskland
2000 i Tyskland
Fotbollssäsongen 1999/2000
1999/2000